Die 171. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  171. Reserve-Division (Wehrmacht)
  171. Division (Volksrepublik China)
  171. Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern